Теннисон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Теннисон, Альфред (1809—1892) — английский поэт, выразитель сентиментально-консервативного мировоззрения викторианской эпохи, любимый поэт королевы Виктории.
 Теннисон, Джойс (род. 1945) — американский фотограф.
 Теннисон, Константин Александрович  (1873—1950) — русский кораблестроитель.
 Теннисон, Холлам, 2-й барон Теннисон (1852—1928) — британский государственный и политический деятель, второй генерал-губернатор Австралии.

Другое 
 Барон Теннисон — наследственный титул в системе Пэрства Соединенного Королевства. 
 См. также 
 Гамбит Теннисона — шахматный дебют.
 Тенисон